Die Handball-Landesliga Bayern 2017/18 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert und war hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem eingestuft.

Saisonverlauf 

Die Handball-Landesliga Bayern 20117/18 war die zweiundvierzigste Saison der mit je vierzehn Mannschaften in Nord und Süd eingeteilten bayerischen Landesliga.

Modus 
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe war Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2018/19. Die zweiten Plätze spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe waren Direktabsteiger. Die Plätze elf spielten die Abstiegsrelegation. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei waren die Absteiger (A) aus der Bayernliga HC Sulzbach-Rosenberg, TSV Niederraunau und die Aufsteiger (Meister) aus den Bezirksoberligen (N) HSV Hochfranken, MTV Stadeln, HC Forchheim 2011, TV 1861 Marktsteft, HSG Dietmannsried/Altusried, TSV 1861 Mainburg, TV 1863 Gundelfingen, TSV München-Ost

Relegation

Aufstieg 
Männer: HSG Lauf/Heroldsberg : Eichenauer SV ≈ 23:30, 22:30
Frauen: TSV Vaterstetten : MTV Stadeln  (N)  ≈ 27:29, 24:31

Abstieg 
Männer: TSV Friedberg II : HSV Hochfranken ≈ 20:16, 21:33
Frauen: TV Gundelfingen: HSV Bergtheim II ≈ 19:18, 19:18

 Relegationssieger (fett gedruckt)

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2017/18 auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2017/18 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2017/18
Landesliga